Ford Falcon (Ameryka Północna) – samochód osobowy produkowany na rynek amerykański w latach 1960–1970.
 Ford Falcon (Argentyna) – samochód osobowy produkowany na rynek argentyński w latach 1962–1991.
 Ford Falcon (Australia) – samochód osobowy produkowany na rynek australijski w latach 1960–2016.

Inne 
 Ford Falcon Club Wagon – duży van produkowany na rynek amerykański w latach 1961–1971.
 Ford Falcon Station Bus – duży van produkowany na rynek amerykański w latach 1961–1971.
 Ford Falcon Ute – osobowo-dostawczy pickup produkowany na rynek australijski w latach 1960–2016.